Торгу́тский побе́г ( — «Пыльный поход»), или исход в Джунгарию — массовое переселение в 1771 году волжских калмыков, среди которых преобладали торгуты, из пределов Российской империи в Цинскую империю.

Согласно независимым источникам в Джунгарию смогли пробиться из 140—170 тысяч не более 70 тысяч калмыков (или не более 75 тысяч), которые были приняты маньчжурскими властями Китая и поселены на прежних джунгарских кочевьях.

Причины 
Во время правления ханов Дондук-Даши (1741—1761) и Убаши (1761—1771) царское правительство стало проводить политику ограничения ханской власти. В 1760-х годах в Калмыцком ханстве усилились кризисные явления, связанные с колонизацией земель русскими помещиками и крестьянами, сокращением пастбищных угодий, ущемлением прав правящей верхушки, вмешательством царской администрации в калмыцкие дела.

Снежной и морозной зимой 1767—1768 годов в калмыцких улусах начался падёж скота. Бедствия народа усилил указ 1768 года, запретивший продажу хлеба калмыкам в неустановленных местах. Начался массовый голод. Сокращение территории калмыцких кочевий правительственными указами вызвало истощение пастбищ. В улусах вновь начался падёж скота. 

После устройства укрепленной Царицынской линии в районе основных кочевий калмыков стали селиться донские казаки. Сужение района кочевий обостряло внутренние отношения в ханстве. В этих условиях распространение получила идея возврата на историческую родину — в Джунгарию, находившуюся на тот момент под властью маньчжурской империи Цин.

Хронология событий 
Переселение готовилось в течение ряда лет (1767—1770) торгутскими и хошутскими нойонами, а также высшим буддистским духовенством, которое составило астрологический прогноз, определив благоприятный для переселения год и месяц.

5 января 1771 году нойоны во главе с молодым наместником Калмыцкого ханства Убаши подняли улусы, кочевавшие по левобережью Волги, и начали свой переход на свою историческую родину — в Джунгарию. Их длинный и долгий путь проходил через казахские степи. Всего вышло 33 000 или по другим данным 30 909, 30 000 кибиток или около 140 000—170 000 человек.

Для противодействия перекочёвке калмыков правительство Екатерины II разослало циркуляр яицким казакам, губернатору в Оренбург и ханам подвластных казахских жузов. Яицкие казаки не смогли задержать войска хана Убаши, которые сожгли и разгромили форты и крепости недавно созданной Яицкой линии на участке в 70 вёрст (крепости Кулагинскую, Калмыковую в Индерских горах, Сорочиковую (Сарайчиковую) и форпосты: Зеленовский, Атаманский, Красный Яр, Котельный, Харькинов и Гребенщиков) и в течение недели переправляли через Яик (Урал) свои семьи и скот. Некоторым российским отрядам выступить в погоню помешали внутренние причины, такие как Яицкое казачье восстание 1772 года. Тем не менее в феврале в погоню выступил отряд оренбургских казаков, а 12 апреля из Орской крепости вышел регулярный отряд под командованием Траубенберга. Также вышли отряды из некоторых других городов, но их действия не имели успеха из-за позднего реагирования, недостатка продовольствия и фуража.

После переправы по замерзшей Волге, калмыки рассчитывали пройти через степи Младшего и Среднего жузов, выйти к Балхашу и от него через Семиречье пробиться в Джунгарию. Путь калмыков проходил через казахские степи. По пути казахи постоянно нападали на калмыков, отбивая мелкие группы от основного потока, захватывали в плен отставших. Калмыки постоянно теряли людей, скот, имущество. 

Казахские ханы (Абылай Среднего жуза, Нурали Младшего жуза и Эрали Старшего жуза) получили из Петербурга указание остановить калмыков. С другой стороны, цинское пограничье также требовало не допускать калмыков к каким-либо пастбищным местам. Казахские правители, собравшие для противодействия калмыкам большое войско, и сами были не прочь захватить скот и пленных. Но силы калмыков были настолько превосходящими, что при всем желании и старании, Нурали-хан не мог подступиться к калмыкам. Нападения были, в результате которых он захватывал скот или несколько семей, но действия калмыков были не только адекватными, но и более жёсткими, в результате он больше терял, чем приобретал. Тем не менее калмыки с самого начала пути, вынуждены были беспрерывно сражаться, защищая свои семейства от плена или гибели, а стада от расхищения. 
 
Основная часть приволжских дербетов и дербетовских нойонов со своими войсками остались на местах своих кочевий на Дону, Волге и Северном Кавказе, так как были не согласны с откочевкой в цинское подданство и не хотели покидать привольные пастбища в междуречье Дона и Волги и в степях Северного Кавказа. Кроме них, на местах своих кочевий на Волге и в междуречье Волги и Яика (Урала) осталась часть торгутских и хошутских улусов.

Последствия 
Этот поход обернулся национальной трагедией калмыков. В пути небольшой по численности калмыцкий этнос всего за год потерял погибшими в боях, от ран, холода, голода, болезней, а также пленными более 100 000 человек, лишился почти всего скота и имущества — основного богатства. Всего не более 70-75 тысяч калмыков достигли Цинской границы. Но встречается и резко другая точка зрения насчет числа дошедших калмыков, к примеру современные казахские источники оценивают число дошедших в 15-20 тысяч.

Китайскую границу калмыки пересекли в середине августа. Таким образом, путь от Волги до Китая они проделали за семь с половиной месяцев. Калмыки были встречены цинскими войсками и чиновниками. Император Цяньлун предписал принять новых подданных с примерным человеколюбием. Цинские власти поселили их в верховьях реки Или, снабдив их на первое время самым необходимым: рисом, чаем, хлебом, скотом и одеждой. Когда же окончательно разместили калмыков по кочевьям, тогда для обзаведения ещё было выдано им:
 Лошадей, рогатого скота и овец — 1 125 000 голов;
 Кирпичного чая — 20 000 ящиков;
 Пщеницы и просса — 20 000 чет;
 Овчины — 51 000;
 Бязей (белая бумажная ткань) — 51 000;
 Хлопчатой бумаги — 1500 пуд (24.5 тонны);
 Юрт — 400;
 Серебра — 400 пуд (6.5 тонны). 

Принятие цинского подданства калмыками происходило без участия рядового населения. Согласно китайской политической традиции, принятие китайского подданства понималось как признание некитайской знатью своего вассалитета по отношению к китайскому императору, получение титула и инвеституры. Группа калмыцких аристократов во главе с Убаши была отделена от общей массы калмыков и по почтовым дорогам доставлена в Жэхэ.

Калмыцкая знать была радушно встречена в Жэхэ. Для них были устроены различные увеселения и банкеты; кроме того, в середине октября 1771 года калмыки были приглашены участвовать в императорской облавной охоте в Муране, что было великой честью, предоставлявшейся далеко не каждому цинскому феодалу. Правда, калмыки могли участвовать пока лишь в качестве наблюдателей: вероятно, император не вполне им доверял. 

Убаши и другие нойоны были пожалованы маньчжурскими феодальными титулами. За Убаши был сохранен его ханский титул с пожалованием почетного звания «Зориггу» («Храбрый»). Цебек-Дорджи получил титул цинь-вана и почетное звание «Буянту» («Добродетельный»).

Память о событии 
 В китайской историографии возвращение торгутов рассматривается как «апогей Цинской династии» и заключительный этап «собирания земель и племен Центральной Азии». Об этих событиях в КНР сняты кинофильм《渥巴锡汗》«Убаши-хан» (2005) и 30-серийный телесериал《东归英雄传》«Герои возвращаются на восток» (2008).
 В 1837 году Томас Де Квинси опубликовал книгу «Восстание татар, или Побег калмыцкого хана и его народа из пределов России к границам Китая» (Revolt of the Tartars: Or, flight of the Kalmuck khan and his people from the Russian territories to the frontiers of China), где рассказал о походе с прокитайской точки зрения в характерной цветистой манере с изобилием гипербол. Этот текст многократно переиздавался. На русский язык не переведён.
 В поэме Сергея Есенина «Пугачёв» (1921) откочёвке калмыков посвящена вторая из восьми глав произведения.
 «Асарай. Наказ богов» — исторический роман нидерландского востоковеда , опубликованный в 1997 году. Ещё в 1955 году в научной статье о побеге торгутов Баркман подвёл его итоги следующим образом:

Примечания

Источники 
 

История Калмыкии
История Казахстана
История Киргизии
Миграция населения
События 1771 года